Farnbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Farnbach (Breitungen), Ortsteil der Gemeinde Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Gewässer:
 Farnbach (Große Taffa), rechter Zufluss der Großen Taffa bei Sitzendorf, Markt Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Farnbach (Kleintalbach), linker Zufluss von der Fensteralm des Kleintalbachs (zum Übelbach, zur Mur) im Gebiet der Marktgemeinde Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Farnbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (linker Oberlauf des Liederbachs) in Königstein, Hochtaunuskreis, Hessen 
 Farnbach (Rottach), linker Zufluss der Rottach bei Sutten, Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Farnbach (Steinbach), linker Zufluss und Hauptoberlauf des Steinbachs bei Westin, Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Farnbach (Stöckigsbach), rechter Zufluss des Stöckigsbachs (zum Main) vor Zell am Ebersberg, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Farnbach (Werra), rechter Zufluss der Werra in Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Siehe auch:
 Fahrnbach
 Farrnbach